Пудивере (эст. Pudivere) — название нескольких деревень в Эстонии:

 Пудивере — деревня в волости Вяйке-Маарья уезда Ляэне-Вирумаа.
 Пудивере — деревня в волости Пылтсамаа уезда Йыгевамаа.